Het Wereldkampioenschap triatlon sprint 2012 werd gehouden op 24 en 25 augustus 2012 in Stockholm, Zweden. Het was de derde keer dat de International Triathlon Union (ITU) een wereldtitel organiseerde op de sprintafstand. Voor zowel mannen als vrouwen ging de wedstrijd over 750 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen. De Brit Jonathan Brownlee prolongeerde zijn wereldtitel bij de mannen, de Zweedse Lisa Nordén zegevierde bij de vrouwen.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

Triatlon in 2012
2012
Triatlon
Sportevenement in Stockholm